Јакса има више значења:

 Јакса (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Јакса (Муна), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јакса (Тункас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику